

Люди 
 Гарпаг (аккад. Arbaku, передан латиницей; ; , VI века до н. э.) — мидийский военачальник, а затем сатрап Лидии.
 Гарпаг — персидский полководец, который пленил Гистиея и приказал его казнить в 494 году до н. э. во время подавления Ионийского восстания.

Другое 
 Гарпаг — конь из древнегреческих мифов.
 Гарпаг (оружие) — древнеримское морское абордажное оружие I века до н. э..
 Harpagophytum procumbens — лекарственное растение из семейства Кунжутовые (Harpagophytum — монотипный род).
 Harpagus (Зубчатоклювые коршуны) — двувидовой род коршунов.

См. также 
 Арбак